Мародёрство (от  «грабитель» ←  «грабить») — военное преступление, грабёж убитых и раненых на поле сражения или в результате стихийных бедствий, хищение имущества из заброшенных во время чрезвычайной ситуации зданий или автомобилей.

Общие сведения 
В уголовном законодательстве СССР мародёрством называлось тайное или открытое хищение на поле сражения (в том числе — в районах, подвергнутых бомбардировкам и обстрелам) вещей, находящихся при убитых и раненых военнослужащих или гражданских лицах.

Под мародёрством также понимается похищение вещей у раненых во время эвакуации. В международном праве понятие мародёрства рассматривается более широко и включает в себя также ограбление жителей неприятельской территории.

Мародёрство рассматривается международным правом как военное преступление международного характера.

Мародёрством называют также разграбление имущества, оставленного в мирное время в связи со стихийными бедствиями.

В США законы нескольких штатов квалифицируют мародёрство в мирное время как отдельный вид преступления.

Мародёрство в уголовном праве России 
В России мародёрство в отношении имущества жертв преступлений и несчастных случаев оказалось распространённой практикой среди сотрудников экстренных служб и служб правопорядка. Уголовный кодекс РСФСР в статье 266 предусматривал наказание за мародёрство от 3 до 10 лет лишения свободы либо смертную казнь. В СССР после спитакского землетрясения статья за мародёрство стала применяться не только к военнослужащим. Пленум Верховного суда СССР рекомендовал судьям максимально строго применять закон против виновных в хищениях оставленного жителями имущества.

 Статья 266. Мародерство
 Похищение на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых (мародерство), -
 наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет или смертной казнью.

Однако в уголовный кодекс Российской Федерации уголовное наказание за такое мародёрство не вошло, эти действия классифицировались в зависимости от обстоятельств как кража, грабёж или разбой.

С 24 сентября 2022 года вступила в силу поправка, вводящая в УК РФ статью 356.1, понимающая под мародёрством совершённые с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения) и предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы (в зависимости от отягчающих обстоятельств).

Лутинг 
В англоязычных странах для обозначения мародёрства во время войны чаще используют слово «пиллаж» (), а для обозначения подобных хищений вне военных действий, в частности, при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и гражданских волнениях, используют слово «лутинг» (), и таких мародёров называют «лутерами» (). В русскоязычных СМИ в последнее время (в 2020 году) также стали использовать термин «лутеры» для обозначения мародёров, действующих в мирное время.

Разные политические движения по-разному интерпретируют правомерность лутинга.

Примечания 

Война
Катастрофы
Ограбления
Кража